Eredivisie – najwyższy poziom ligowy rozgrywek hokeja na lodzie w Holandii.

Dotychczasowi triumfatorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona NIJB
 Strona ijshockey.com

Pierwszy poziom rozgrywek hokeja na lodzie
Hokejowe rozgrywki klubowe w Europie
Eredivisie w hokeju na lodzie